Huashan Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huashan (socken i Kina, Anhui), 
 Huashan Xiang (socken i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar